Гандер:

Географические названия:
 Гандер — река, протекающая по Франции и Люксембургу.
 Гандер — река на острове Ньюфаундленд (Канада).
 Гандер — озеро на острове Ньюфаундленд (Канада).
 Гандер — город на острове Ньюфаундленд (Канада).

Персоналии:
 Гандер, Владимир Александрович — русский тифлопедагог.

Другое:
 Гандер — международный аэропорт в городе Гандер